Antrocaryon är ett släkte av sumakväxter. Antrocaryon ingår i familjen sumakväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sumakväxter
Antrocaryon